Азамгарх:

 Азамгарх — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Азамгарх — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.